Lunder ist der Familienname folgender Personen:

 Eirik Lunder (* 1999), norwegischer Radrennfahrer
 Emma Lunder (* 1991), kanadische Biathletin